Amerykański koszmar – film z 1983 roku
 Amerykański koszmar – film z 2002 roku